Casimiro Rocha é um trompetista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”O melro”
”Tudo virou”
”Rato-rato”

Trompetistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)